Grdovići (Arilje), een plaats in de Servische gemeente Arilje
 Grdovići (Bar), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Bar